Le ministère de la Famille peut désigner :

 Ministère de la Famille dans la province du Québec au Canada ;
 Ministère de la Famille au Venezuela.

Voir aussi